Levillain est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
Césaire Levillain (1885-1944)
Ferdinand Levillain (1837-1905), graveur-médailleur français.
Léon Levillain (1870-1952), historien français
Maurice Levillain, homme politique.
Philippe Levillain (1940-2021), historien français
Robert Levillain (1924-1994), médecin français
Stanislas Levillain, zoologiste.

Homonymie de patronyme